Ива́н Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6539; 5 декабря 1841.
 Соколов, Иван Иванович (1823—1918) — живописец-жанрист и портретист.
 Соколов, Иван Иванович (в монашестве Сергий; 1844—1893) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Нежинский, духовный писатель.
 Соколов, Иван Иванович (1865—1939) — русский церковный историк.
 Соколов, Иван Иванович (1868—1918) — русский поэт и прозаик.
 Соколов, Иван Иванович (1885—1972) — русский и советский зоолог.
 Соколов, Иван Иванович (1902—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Рязанского областного исполнительного комитета.
 Соколов, Иван Иванович (1921—2007) — председатель колхоза в Воронежской области, Герой Социалистического Труда.